Le qualificazioni del singolare del Prague Open 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Aliona Bolsova (ammessa al tabellone principale)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Tamara Korpatsch (ultimo turno)
  Océane Dodin (primo turno)

  Ljudmila Samsonova (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno)
  Ysaline Bonaventure (primo turno)

Qualificate 

  Mayar Sherif
  Marta Kostjuk

  Elena-Gabriela Ruse
  Lesja Curenko

Lucky loser 

  Magdalena Fręch
  Leonie Küng

  Storm Sanders

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 2020